Klekner ist der Familienname folgender Personen:

 Hanga Klekner (* 1999), ungarische Stabhochspringerin
 Oskar Klekner (1923–1943), österreichischer Arbeiter, Kommunist und Gegner des Nationalsozialismus
 Rudolf Klekner (1912–1943), österreichischer Konstrukteur, Kommunist und Gegner des Nationalsozialismus